Jaume Vilà i Mèlich, també conegut per Javimel (1907 - 1982), fou un compositor de sardanes
 Jaume Vilà i Comas (1917 – 1977) fou un instrumentista de trompeta i compositor de sardanes
 Jaume Vilà i Figueres, intèrpret i professor de tenora que actuà a la Principal de la Bisbal, a la Cobla Municipal de Barcelona i a la Cobla Simfònica de Catalunya.